Alina Nowak (ur. 1953) – polska siatkarka, reprezentantka kraju
 Alina Nowak (ur. 1971) – polska urzędniczka państwowa, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej